Secret Files: Tunguska, Geheimakte Tunguska (Секретные материалы: Тунгуска) — классический квест, выпущенный компаниями Fusionsphere Systems и Animation Arts в последнем квартале 2006 года. Игра получила высокие оценки критиков за увлекательный сюжет и хорошую графику , хотя некоторые зарубежные критики отмечали слабость и неинтересность диалогов .

Геймплей 
Игра следует традициям жанра point-and-click, заключающегося в путешествиях по двумерным локациям, собирании и комбинировании предметов. В «Тунгуске» очень много так называемых «активных точек», и поэтому разработчики решили избавить игроков от долгого «пиксельхантинга», добавив лупу — кнопку, которая при нажатии подсвечивает все активные зоны.

Инвентарь располагается внизу экрана. Левым нажатием мыши по вещам в нём можно схватить объект и перенести на активную точку или соединить с другим предметом. Правым нажатием можно добиться небольшого комментария главного героя о данном объекте.

Игра ведётся от третьего лица, игрок управляет главной героиней Ниной Каленковой, однако есть локации, на которых можно управлять и вторым протагонистом — Максом Грубером.

Сюжет

Введение 
Игра начинается с того, что игроку рассказывается краткая история падения Тунгусского метеорита. Затем показывают Берлин, где Нина Каленкова приходит в музей к своему отцу-учёному Владимиру Каленкову и обнаруживает, что он исчез. Поняв, что полиция помогать не собирается, Нина начинает своё расследование.

Берлин 
Побродив по музею, Нина находит испуганного уборщика Эдди, который твердит, что Владимира похитили загадочные «люди в чёрном». Нина подозревает неладное, и вместе с Максом Грубером — коллегой Владимира — решает найти отца. Вместе они отыскивают документы, повествующие о секретной экспедиции Каленкова, и Олега Камбурского — одного из участников этой экспедиции. Инспектор Канский, который ведёт дело о похищении Владимира. пытается их убить, и троица бежит. Олег помогает Нине встретиться с Сергеем, человеком, считающим, что ФСБ похитило учёных, включая Владимира, для исследований на сибирской станции.

Москва и поезд в Сибирь 
Обманув простодушного сантехника и проведя агентов ФСБ, от которых явно веет штампами о России, Нина в военной форме садится на поезд. Она узнаёт о загадочных исследованиях учёных и о том, как Тунгусская катастрофа повлияла на рост растений. Внезапно поезд терпит крушение, и Нина попадает в мрачный военный госпиталь.

Военный госпиталь и исследовательская станция 
В мрачном госпитале игроку придётся играть как за Нину, так и за Макса. Вместе они выберутся из больницы, напоминающей древнюю крепость, и окажутся на бескрайних просторах Сибири. Олег и Макс уходят готовить к вылету самолёт, а Нина в это время лечит старого эвенка, бывшего проводником в экспедиции Владимира в место падения Тунгусского метеорита. Нина видит загадочную исследовательскую станцию и… тех самых «людей в чёрном». Олег и Макс вовремя спасают её.

Куба и Ирландия 
Нина и Макс разделяются. Нина ищет Мануэля Переса — второго члена экспедиции — и находит его в кубинской психбольнице, которой управляет загадочная Николь Шарлеруа, которую все работники и пациенты клиники боятся. А Макс тем временем улетает в Ирландию на поиски Кена Моранжи, имевшего отношение к экспедиции. После некоторых приключений в пабе и замке Моранжи, Макс узнаёт нужную информацию и возвращается в Берлин, где находит тело Канского и оказывается похищен «людьми в чёрном». А Олег уверяет Нину, что Макс — предатель…

Гималаи 
Вместе с Олегом разочарованная Нина направляется в Гималайские пещеры и находит там загадочный артефакт. Однако Олег оказывается не тем, кем все предполагали — он предаёт Нину и забирает артефакт.

Антарктида 
Нина просыпается в последней локации — Антарктиде. Здесь открываются лица настоящих злодеев — это глава корпорации телекоммуникаций Массимо Гартузо, доктор Николь Шарлеруа, Сергей и Олег Камбурский. С помощью Тунгусского артефакта они хотели управлять сознанием человечества. «Люди в чёрном» оказываются сектантами, считающими себя потомками пришельцев. Именно они похитили Владимира, чтобы защитить его от Гартузо. Вместе с сектантами в Антарктиду прилетают Макс и Владимир. Макс и Нина уничтожают станцию, и злодеи погибают. Вместе главные герои летят домой. После этого счастливого финального ролика идут ироничные титры о том, что случилось с каждым из персонажей.

Сиквел 
В конце первой части разработчики уверенно заявили о выходе второй части в 2008 году, но игра Secret Files 2:Puritas Cordis вышла лишь в 2010 году и рассказывала абсолютно другую историю, произошедшую с Ниной и Максом после окончания «Тунгусского дела».

В сентябре 2012-го года вышла третья часть игры Secret Files 3: The Archimedes Code, а в 2013-м - короткий спин-офф Sam Peters, посвящённый спутнице Макса из второй части основной трилогии.

Рецензии 

Критики отмечали в игре хорошую графику и безупречную режиссуру , хотя и признавали, что надеялись, что игра будет похожа на легендарную Syberia, но этого не вышло . Также отмечалась немного штампованная «русская тема»: ФСБ было похоже на КГБ, а в купе поезда стоят четыре бюста и портрет Ленина.. Ещё больше критикам не понравилось музыкальное оформление игры, заключавшееся в естественных шумах (лай, топот, гул) и отсутствии музыки.

Игромания поставила игре 7.0 баллов из 10-ти, сделав следующее заключение: «Tunguska (как и «Сибирь») — классический квест, со всеми необходимыми атрибутами: пиксель-хантингом, гигантским инвентарем и бесконечным комбинированием предметов. Проблема в том, что всю обязательную квестовую программу авторы отрабатывают без энтузиазма. Так что сюжет о поисках похищенного отца в Сибири (!) не заставляет сердце биться чаще. Хотя мог бы. В общем, «Тунгуска» — отнюдь не плохой, но ничем не примечательный квест. Если этот факт вас не смущает, можно смело бежать в магазин.».

Ссылки 
 Официальный сайт
 Полное прохождение игры
 Обзор журнала «Игромания»
 Обзор «Федот, да не тот!»

Примечания 

Игры для Wii
Квесты
Компьютерные игры 2006 года
Игры для Windows
Игры для Nintendo DS
Компьютерные игры, изданные Deep Silver